Malmö FF kan syfta på:

 Malmö FF - herrfotbollsavdelningen, grundad 1910
 Malmö FF:s historia – en svensk fotbollsklubb grundad 1910
 MFF Bordtennis - bordtennisavdelningen i Malmö FF, grundad 1975 och nedlagd 2006
 Malmö FF Hockey - ishockeyavdelningen, grundad 1944, blev Malmö IF och skildes från klubben 1972, se Malmö Redhawks
 Flera tidigare avdelningar i Malmö FF, se Malmö FF